P95 peut faire référence à :
 HMS Virulent (P95), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Mort fœtale de cause non précisée, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres